Franz Schumacher im Himmelrich ist der Name folgender Personen:

 Franz Plazid de Schumacher im Himmelrich (1725–1793), Schweizer Adliger, Naturwissenschaftler und Staatsmann
 Franz Xaver de Schumacher im Himmelrich (1755–1808?), Schweizer Adliger, Naturwissenschaftler und Staatsmann